Paul-Marie-Joseph Jeannin, né le  à Paris et mort le  à Paris , est un professeur de musique français.

Biographie 
Paul-Marie Jeannin étudie au Conservatoire de musique de Paris, où il entre le .

Il étudie dans la classe d'Ernest Guiraud, auprès de Mel Bonis, Eugène Piffaretti et Claude Debussy.

Références

Sources

Liens externes 

Pédagogue en musique classique
Naissance en août 1858
Naissance à Paris
Décès en décembre 1887
Décès dans le 19e arrondissement de Paris
Décès à 29 ans